Carum salsum är en flockblommig växtart som beskrevs av Mikhail Grigoríevič Popov. Carum salsum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
salsum